Summitville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Summitville (Indiana)
 Summitville (Iowa)
 Summitville (New York)
 Summitville (Ohio)
 Summitville (Tennessee)